Ceratophygadeuon är ett släkte av steklar som beskrevs av Henry Lorenz Viereck 1924. Ceratophygadeuon ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Ceratophygadeuon